

Lokalizacje

Niemcy 
 Mauth – dzielnica gminy Michelsneukirchen w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Cham
 Mauth – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Freyung-Grafenau

Zobacz też 
 Maud